Achemine peut être :
 Achemine, commune de Mauritanie située dans le département de Néma ;
 Achemine, police d’écriture utilisé pour la signalétique de la SNCF.